Harbaoui est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Hamdi Harbaoui (né en 1985), joueur tunisien de football
Hassen Harbaoui (né en 1987), joueur tunisien de football

Homonymie de patronyme